Plaats in Indonesië
 Segaran (Delanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Segaran (Gedangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Segaran (Tiris), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Segaran (Wates), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Segaran (Batujaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java